Mother Focus to piąty album studyjny holenderskiej grupy muzycznej Focus, wydany w 1975 roku. Album ten stylowo odchodzi od progresywnego rocka, na rzecz lżejszych, bardziej popowych brzmień.

Lista utworów

Twórcy 
 Thijs van Leer – instrumenty klawiszowe, flet poprzeczny, śpiew
 Jan Akkerman – gitara
 Bert Ruiter – gitara basowa
 David Kemper – perkusja
 Colin Allen – perkusja w utworze "I Need A Bathroom"

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Przypisy 

Albumy Focus
Albumy muzyczne wydane w roku 1975
Albumy Atco Records